W-League 2017/2018 var den tionde säsongen av australiska W-League. Ligan bestod av nio lag, varav åtta lag tillhörde ett lag i A-League. Grundserien vanns av Brisbane Roar medan slutspelet vanns av Melbourne City.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Grand Final

Se även
 A-League 2017/2018

Källor 
Officiell hemsida
Rsssf.com

2017/2018
2017 i Australien
2018 i Australien
Fotbollssäsongen 2017/2018